Karolina Gočeva (; 28. april 1980, Bitolj, SFRJ) je makedonska pevačica zabavne muzike.

Svoj prvi javni nastup imala je s 11 godina kada je nastupala na dečjim festivalima u Bitolju i Štipu. Do sada je snimala pesme na makedonskom, engleskom i srpskom jeziku. Imala je i vrlo uspešne duete s Tošetom Proeskim, Akijem Rahimovskim i grupom Flamingosi.
 2002. godine predstavljala je svoju zemlju na takmičenju za pesmu Evrovizije u Talinu sa pesmom „Od nas zavisi“ i osvojila je 19. mesto.
 2007. godine, u Helsinkiju, je po drugi put predstavljala Severnu Makedoniju na Evroviziji. Tada je zauzela 14. mesto s pesmom „Mojot svet“.

Diskografija 
 Mamo pusti me, 1992.
 Jas imam pesna, 2000.
 Zošto sonot ima kraj, 2001.
 Znaeš kolku vredam, 2003.
 Kad zvezde nam se sklope... kao nekada, 2003.
 Vo zaborav, 2005.
 U Zaboravu, 2006.
 Mojot svet, 2006
 Se lazam sebe
 Lazem sebe
 Ptico malecka
 Kraj (feat. Sky Wikluh), 2009 ( makedonska i srpska verzija )
 Zaboravi (feat. OT bend), 2009

Spotovi

Reference

Spoljašnje veze 
 Karolinina stranica
 Galerija fotografija
 Biografija na makedonskom jeziku

Рођени 1980.
Битољчани
Македонске певачице
Учесници Песме Евровизије 2002.
Учесници Песме Евровизије 2007.
Представници Северне Македоније на Песми Евровизије